Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 15 au .

Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolína Plíšková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Kristina Mladenovic.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
10 têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2015
Tennis en février 2015